Concili de Narbona del 589 
 Concili de Narbona del 684
 Concili de Narbona del 693
 Concili de Narbona del 788 
 Concili de Narbona del 791 
 Concili de Narbona del 875
 Concili de Narbona del 990
 Concili de Narbona del 1054
 Concili de Narbona del 1227 
 Concili de Narbona del 1235

Referències